Hinde steht für:

 eine Hirschkuh, siehe Hirsche #Benennung
 Rijwiel- en Machinefabriek de Hinde, niederländischer Fahrzeughersteller

Hinde ist der Familienname folgender Personen:
 Charles T. Hinde (1832–1915), US-amerikanischer Tycoon und Erfinder
 Joan Hinde (1933–2015), britische Trompeterin
 John Hinde (1911–2006), australischer Journalist
 Robert Hinde (1923–2016), britischer Zoologe und Verhaltensforscher
 Thomas Hinde (1926–2014), britischer Schriftsteller
 William Hinde (1900–1981), britischer Polospieler 

Siehe auch:
 Golden Hinde (Begriffsklärung)
 Hinde & Dauch Paper Co.
 Hinte (Begriffsklärung)